«Женщина идет впереди» () — американский фильм в жанре вестерн 2017 года. Режиссёр фильма — Сюзанна Уайт, автор сценария — Стивен Найт. Премьера состоялась 10 сентября 2017.

Сюжет 
Фильм о Кэролайн Уэлдон, художнице из Нью-Йорка, приехавшей в Северную Дакоту, с целью написать портрет вождя индейского племени хункпапа по прозвищу Сидящий Бык. Вначале она предлагает ему за позирование 50, потом 100, потом 500 долларов, но он требует 1000 и она соглашается.

У них завязываются дружеские отношения, но вскоре начинается борьба за права индейцев, которая поставит их дружбу под угрозу. Герои фильма объединяются, чтобы противостоять захватнической политике американского правительства.

В ролях 
 Джессика Честейн — Кэролайн Уэлдон
 Майкл Грейайз — Сидящий Бык
 Сэм Рокуэлл — Полковник Сайлас Гроув
 Киаран Хайндс — Джеймс Маклафлин
 Майкл Нури — Карл Валентайн
 Чэскей Спенсер — Часка
 Билл Кэмп — Генерал Крук
 Рулан Танген — Сюзан Маклафлин
 Рейчел Сингер — ассистентка галантереи
 Луиза Краузе — Лоретта
 Лайл Сэндовал — трекер

Выпуск 
Мировая премьера состоялась на Международном кинофестивале в Торонто 10 сентября 2017 года.

Прием критиков 
На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 53 % основанный на 38 отзывах, со средней оцнкой 5,8/10.

По мнению Кати Никодемус из Norddeutscher Rundfunk, «пейзаж американского Запада представлен как будто туристическим агентством, а сближение Уэлдон и Сидящего Быка слишком предсказуемо. Угнетение индейцев здесь лишь фон для истории дружбы и женского самопознания».

Сабина Оэльманн из n-tv считает, что «фильм не очень реалистичен, даже если он основан на подлинных фактах. Главная героиня слишком красива, индейский вождь слишком джентльмен, и даже злодей вызывает симпатию».

Примечания 

Фильмы на английском языке
Фильмы по алфавиту
Фильмы 2017 года
Фильмы Сюзанны Уайт